James Brown (1766–1835) az Amerikai Egyesült Államok szenátora Louisiana államból 1813–1817 és 1819–1823 között
James Brown (1862–1922) angol labdarúgó
James Brown (1920–1992) amerikai film- és televíziós színész
James Brown (1933–2006) amerikai zenész, soul zenei énekes
James Brown (1987) angol labdarúgó
James Brown (1990) ausztrál labdarúgó